Spambot je v informatice název počítačového programu, který slouží pro rozesílání spamu (specializovaná varianta internetového bota). Spamboti nevyužívají jen e-maily, ale i fóra, blogy, chaty, sociální sítě a zkrátka vše, kde se na Internetu dají zveřejňovat zprávy a přečte si je co nejvíce lidí. K této činnosti je často potřeba účet, proto mnoho spambotů využívá skripty k automatizovanému vyplňování registračních formulářů. Takto vytvořený účet potom využívají pro odesílání spamových zpráv.

Správci webhostingů a administrátoři webových stránek tento problém řeší banováním účtů vytvořených spamboty a dalšími opatřeními, což vede k neustálému souboji mezi autory spambotů (crackers) hledejícími nové cesty, jak obejít bezpečností opatření snažící se před spamboty ubránit.

E-mail spamboti 
E-mailoví spamboti shromažďují emailové adresy z materiálů nalezených na Internetu za účelem vytvořit seznam emailových adres pro rozesílání spamu. Tito spamboti (web crawlers) vyhledávají emailové adresy na webových stránkách, v chatovacích místnostech, diskuzních serverech a dalších webových stránkách. Nalézání emailových adres je snadné, protože mají přesně daný formát.

Proti těmto spambotům bylo vytvořeno několik programů a technik, zabraňující shromažďování emailových adres. Jedna taková technika je address munging, kdy je emailová adresa záměrně pozměněna takových způsobem, aby byla lehce převoditelná do správné formy pro člověka, ale nikoliv pro spamboty. Například jmeno (zavinac) domena.cz. To vedlo k vytvoření sofistikovanějších spambotů, kteří umožňují některé modifikace převést zpátky na platnou emailovou adresu. Další formou ochrany je například způsob, kdy emailová adresa není zapsána jako text, ale zobrazena jako obrázek.

Spamboti a fóra 
Spamboti procházejí internet a vyhledávají internetová fóra, wiki stránky, blogy, internetové návštěvní knihy a další stránky, které mohou být použity pro vložení nevyžádaného obsahu. Často používají OCR technologii pro obejití zabezpečení pomocí CAPTCHA. Některé spamové zprávy mohou využívat uživatele, např. pomocí phishingu, což dělá zprávy těžší rozeznat od falešných. Zprávy nemusí být určeny jen pro čtení uživatele, ale místo toho třeba pro vylepšení PageRanku pro zlepšení výsledné pozice při vyhledávání webových stránek (viz optimalizace pro vyhledávače).

Jednou cestou jak zabránit spambotům ve přispívání nevyžádaných zpráv je pomocí potvrzení účtu emailem. Většina spambotů používá falešné emailové adresy, tím pádem se jim nepodaří registraci účtu potvrdit a účet se nevytvoří. Některé spamboti dokáží i toto obejít pomocí platné emailové adresy, nejčastěji využívají nějakou volnou webmailovou službu. Při registraci se prokázalo jako efektivní používat další metody, jako například bezpečnostní otázku a podobné.

Twitterbot 
Twitterbot je program pro vytváření příspěvků (tweety) nebo pro získání více sledujících na sociální síti Twitter (followers). Twitterbotů existuje několik variant. Mnoho z nich slouží k šíření spamu lákajícího ostatní uživatele na nějaký produkt. Další vytvářejí příspěvky s odkazy na některé uživatele nebo automaticky "retweetují".

Související články 
 Botnet
 Cracker
 Internetový bot
 Komentářový spam
 Počítačová bezpečnost
 Spam

Reference

Externí odkazy 
 Botnet discussion mailing list
 Harvester Killer – Fight back at spambots
 Fight Spam – Join Byteplant's Spambot Honeypot Project
 BotScout: Anti-bot service dedicated to fighting forum spam
 Spambot Beware! – information on how to avoid, detect, and harass spambots
 Bot-trap – A Bad Web-Robot Blocker

Boti
Síťový software
Spam